

Pat 
Pat peut faire référence à :
 Pat, situation du jeu d'échecs
 Pat, surnom du résistant Albert Guérisse pendant la Seconde Guerre mondiale et de son réseau d'évasion Pat O'Leary
 Pat, prénom masculin et féminin, couramment utilisé comme diminutif de Patrick ou Patricia.
 Pat, commune hongroise du comitat de Zala
 Pat, un hebdomadaire de bande dessinée de la fédération nationale des patronages (1946 à 1959)

PAT 
PAT est un sigle pouvant faire référence à :
 Politique d'aménagement du territoire
 Programme alimentaire territorial (ou Plan alimentaire territorial)
 Pôle autonomie territorial (PAT)
 Prototype à terre :  un réacteur nucléaire localisé à Cadarache.
 Prime à l'aménagement du territoire
  (Table des attributs des pages) dans le domaine des processeurs
  en informatique et réseau (cf. Network_address_translation#NAT_dynamique)
 Personnel administratif et technique.
 Prêt à tourner (PAT), acronyme très utilisé dans le milieu du cinéma.
 Prestataire d'Acceptation Technique, synonyme de Prestataire de Service de Paiement.
 Produit agroalimentaire traditionnel italien (), une indication géographique protégée valable seulement en Italie.
 Peurs, attraits, tentations : une méthode de management développée par l'Université de technologie de Compiègne, voir PAT-Miroir
 Protéines animales transformées.

Références